Кудаев — фамилия.

Известные носители 
 Кудаев, Леонид Мухарбиевич (род. 1971) — российский футболист, защитник.
 Кудаев, Иван Семёнович — Георгиевский кавалер; секунд-майор; № 521; 26 ноября 1787.
 Кудаев, Пётр Семёнович — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 508; 26 ноября 1787.
 Кудаев, Черим Карамурзович (1909—2001) — советский политический деятель.

См. также 
 Кудаево